Лугрос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 63 км². Население — 350 человек (на 2010 год). Расстояние — 62 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web oficial de Lugros
 Lugros y sus gentes
 Microweb turística de Lugros realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады